Raptor (znamená dravý pták nebo také lupič) může mít více významů:

Biologie
 označení pro theropodní dinosaury z čeledi dromaeosauridae, např.:
Velociraptor – asijský malý (mladší) dromaeosaurid, známý z románu a filmu Jurský park (ve kterém však jeho velikost odpovídala velikosti mnohem většího utahraptora a v Jurském světě zůstal i přes pokrok ve výzkumu neopeřený)
Deinonychus – severoamerický středně velký dromaeosaurid
Utahraptor – severoamerický velký (starší) dromaeosaurid, známý z románu Červený raptor
raptor (protein) – protein
Technika
 Lockheed Martin/Boeing F-22 Raptor – stíhačka amerického letectva
 Raptor (raketový motor) – motor společnosti SpaceX
 Raptor – třída hlídkových člunů ruského námořnictva